Remora är ett släkte av fiskar som beskrevs av Gill 1862. Remora ingår i familjen Echeneidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Remora